Rosholt ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rosholt (South Dakota), im Roberts County
 Rosholt (Wisconsin)

Rosholt ist der Familienname von:
 Christine Rosholt (1965–2011), US-amerikanische Jazzsängerin